Ramsarska konvencija o mokriščih mednarodnega pomena, zlasti kot habitat vodnih ptic, je mednarodna pogodba za ohranjanje in trajnostno rabo mokrišč. Sprejeta je bila leta 1971, veljati je začela leta 1975 in aprila 2022 je imela 172 pogodbenic. Japonska je bila štiriindvajseta pogodbenica, ki je pristopila 17. oktobra 1980. Kuširo-šicugen je bil od aprila 2022 prvo od triinpetdesetih Ramsarskih območij na Japonskem s skupno površino 1552 kvadratnih kilometrov.

Določene lokacije

Sklici

Zunanje povezave 

 Ramsar - Japan
 Ramsar sites in Japan

Ramsarska mokrišča na Japonskem